Hrdlička, Hrdlicka ("paloma, palomas", no "tortuga"):

 Aleš Hrdlička
 Alfred Hrdlicka
 Josef Hrdlička
 Jozef Hrdlička
 Petr Hrdlička
 Květoslava "Květa" Peschke(ová), née Hrdličková
 Tomáš Hrdlička